Caco de Telha foi o grupo de entretenimento fundado pela cantora brasileira Ivete Sangalo em 1997. A empresa nasceu com o objetivo de cuidar da carreira de Sangalo, mas, com o decorrer do tempo ela passou a administrar outras empresas nos ramos ligado à música, eventos, comunicação, conteúdo, promoção e licenciamentos de marcas.

O grupo atendia por diferentes áreas de entretenimento que incluíam desde produção de eventos, shows e DVDs e gravação de discos até a administração de carreiras artísticas, produção de eventos corporativos, licenciamento de produtos, criação de campanhas publicitárias, ações promocionais, produção de cinema e vídeo, eventos de formatura, venda de ingressos e abadás para festas e blocos e camarotes.

Em fevereiro de 2010, o grupo trouxe a cantora norte-americana Beyoncé para uma turnê no Brasil, esta denominada I Am... Tour do seu álbum de estúdio I Am… Sasha Fierce lançado em 2008 na qual passou por 4 cidades brasileiras. Posteriormente, em outubro, foi responsável pela show da banda Black Eyed Peas em Salvador.

Em 2013, a empresa passou por uma reformulação que consistiu no reposicionamento na marca, que passou a ser chamar IESSI Music Entertainment.

Ivete Sangalo
Empresas de entretenimento extintas do Brasil
Empresas extintas de Salvador
Empresas de licenciamento
Empresas fundadas em 1997
Empresas extintas em 2013